Johanna von Navarra steht für folgende Personen:
 Johanna von Navarra (ca. 1370–1437), Königin von England
 Johanna I. (Navarra) (1273–1305), Königin von Navarra
 Johanna II. (Navarra) (1311–1349), Königin von Navarra
 Johanna III. (Navarra) (1528–1572), Königin von Navarra